Arvi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Arvi, Kreta, ort,

Indien 

 Ārvi, ort, Maharashtra, Wardha, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar